Никола́й Ива́нович Ма́лышев:
 Малышев, Николай Иванович (1911—1973) — лишённый звания Героя Советского Союза.
 Малышев, Николай Иванович (1949—2018) — полковник, Герой Советского Союза.